Il Mattino – quotidiano italiano
 Il Mattino di Padova – quotidiano di Padova
 Il mattino – composizione di Edvard Grieg